Dmitrij Sorokin (1946–2021) – rosyjski ekonomista
 Dmitrij Sorokin (ur. 1992) – rosyjski lekkoatleta